Готгельф — фамилия.
 Готгельф, Александр Львович (род. 1948) — российский виолончелист, заслуженный артист России.
 Готгельф, Григорий Михайлович (1888—1953) — советский архитектор.
 Готгельф, Иеремия (1797—1854) — швейцарский народный писатель известный также как Би́циус.
 Готгельф, Феликс (1857—1930) — немецкий композитор.